Медо́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Медова вулиця — вулиця в місті Вінниці.
 Медова вулиця — вулиця в місті Києві.
 Медова вулиця — вулиця в місті Кременці.
 Медова вулиця — вулиця в місті Львові.
 Медова вулиця — вулиця в місті Тернополі.

Вулиці